Сергей Васильевич Бакулин:
 Бакулин, Сергей Васильевич (1934—2022) — советский сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Бакулин, Сергей Васильевич (род. 1986) — российский легкоатлет.